Carnuntum steht für:

geographische Objekte in Niederösterreich:
 Carnuntum (Militärlager), römisches Legionslager, Reiterkastell und Lagerstadt
 Carnuntum (Zivilstadt), römische Zivilstadt
 Carnuntum (Weinbaugebiet), Weinanbaugebiet in Niederösterreich
 Therme Carnuntum, anderer Name für das Kurzentrum Ludwigstorff in Bad Deutsch-Altenburg
 Petronell-Carnuntum, Marktgemeinde

Sonstiges:
 Carnuntum Legionaries, österreichischer American-Football-Club aus Bruck an der Leitha

Siehe auch:
 Museum Carnuntinum in Bad Deutsch-Altenburg, Niederösterreich